Елизаветинский сельский округ

Краснодарский край 

 Елизаветинский сельский округ Прикубанского внутригородского округа города Краснодара

Омская область 

 Елизаветинский сельский округ Черлакского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Елизаветинский сельский округ Читинского района